Rezultati Prvenstva Avstralije 1929 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Colin Gregory je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jack Crawford (četrtfinale)
  Edgar Moon (polfinale)
  Ronald Cummings (drugi krog)
  Harry Hopman (polfinale)
  Pat O'Hara-Wood (četrtfinale)
  Colin Gregory (prvak)
  Bunny Austin (četrtfinale)
  Richard Schlesinger (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1929